Culqualber – valico nei pressi di Gondar in Etiopia
Battaglia di Culqualber – battaglia tra truppe italiane e inglesi nel 1941
Comando Interregionale Carabinieri Culqualber – Comando dell'Arma dei carabinieri per le regioni Sicilia e Calabria